Каськов () — російське та українське прізвище. Відомі носії:
 Каськов Артур Геннадійович (1991) — український футболіст.
 Каськов Данил Олександрович (1989) — російський хокеїст.

Примітки 

Російські прізвища
Українські прізвища